Фру́нзенское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Фрунзенское — село в Денисовском районе Костанайской области.

Киргизия 
 Фрунзенское — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
 Фрунзенское — с 1940 по 1992 года название села Пульгон в Кадамжайском районе Баткенской области.

Россия 
 Фрунзенское — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Фрунзенское — посёлок в Марксовском районе Саратовской области, упразднён в 2000 г.
 Фрунзенское — село в Наурском районе Чечни.
 Фрунзенское — прежнее название посёлка Партенит в городском округе Алушта/Алуштинском городском совете Крыма.

См. также 
 Фрунзенское сельское поселение
 Сельское поселение Фрунзенское
 Фрунзенская
 Фрунзенский
 Фрунзовка
 Фрунзе (значения)